Niemcy:
 Brunswik – dzielnica Kilonii

Osoby:
 Egon Brunswik – austriacko-amerykański psycholog
 Else Frenkel-Brunswik – austriacko-amerykański psycholog

Zobacz też:
 Brunswick
 Brunszwik